René Schneider (1913–1970) chilei tábornok
 René Schneider (1936) svájci labdarúgó
 René Schneider (1938) luxemburgi labdarúgó
 René Schneider (1973) német labdarúgó
 René Schneider (1976) német politikus (SPD)